Im Garten von Schloss Kromsdorf befinden sich an der Gartenmauer in halbrunden Nischen nahezu äquidistant 64 Steinbüsten. Sie sind zwischen 1670 und 1730 entstanden.

In den letzten Jahren haben Gunter Braniek (1995) und Martha Kuhl-Greif (2002) versucht, die Büsten Personen zuzuordnen. Dazu wurden hauptsächlich die vier unten genannten Bildquellen aus der Entstehungszeit ausgewertet. Diese Zuordnung ist nicht eindeutig. Noch fehlen historische Quellen der Auftraggeber.
Die Nummerierung der Büsten erfolgt im Uhrzeigersinn: Nr. 1 bis 21 in der Ostmauer, Nr. 22 bis 32 mit Südtor und Nr. 33 bis 43 in der Südmauer, Nr. 44 bis 64 in der Westmauer. Die an den Steinbüsten angebrachten Messingschilder weisen teilweise von dieser Liste und denjenigen von Braniek und Kuhl-Greif abweichende Personenangaben aus.

Die 64 Personen lassen sich versuchsweise folgenden Themengruppen zuordnen:
Kaiser (6), Protagonisten des Dreißigjährigen Krieges (15) und der Belagerung von Wien 1683 (8), Zeitgenossen des Schlossherrn Herzog Wilhelm Ernst (Sachsen-Weimar) (7), Frauendarstellungen (8), Exoten (15) und fünf Einzelpersonen.

Bildquellen 
 Nicolas de Nicolay: Le Navigationi et Viaggi nella Turchia. Anversa 1517–1583.
 Theatrum Europaeum. Band 1–21, Frankfurt 1646–1738.
 Thesaurus Exoticorum. Band 1, Hamburg 1688.
 Franz Christoph Khevenhüller: Conterfet Kupfferstich. Leipzig, Theil 1: 1721, Theil 2: 1722.

Literatur 
 Gunter Braniek: Zur Geschichte des Schloßparkes Kromsdorf und die Büsten in den Nischen der Umfassungsmauer. Beiträge zur Geschichte der Gemeinden Kromsdorf und Dehnstedt, Heft 1. Kromsdorf 1995.
 Martha Kuhl-Greif: Die Welt und das Dorf.4x4x4 Steinköpfe in der Kromsdorfer Schlossmauer. Thüringer Filmbüro, Kromsdorf 2002.

Weblinks 
 http://www.portraitindex.de/
 Das Projekt Via Regia Kulturstraße des Europarates bietet Steinbüsten-Fotos von Erika Steffler (2007) in alphabetischer Reihenfolge der Personennamen auf den Messingschildern: http://www.via-regia.org/bildergalerien/bgkunstkromsdorf.php
 http://www.baedicker.de/Kromsdorf/index.php?directory=Plastiken/&page=1

Steinbusten Am Schloss Kromsdorf
!Steinbusten Am Schloss Kromsdorf
Steinbusten Am Schloss
!